Ги́венс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гивенс, Джек (род. 1956) — американский профессиональный баскетболист.
 Гивенс, Дон (род. 1949) — ирландский футболист и футбольный тренер.
 Гивенс, Робин (род. 1964) — американская актриса, писательница и бывшая модель.
 Гивенс, Эдвард (1930 — 1967) — американский лётчик-испытатель и астронавт НАСА.
 Гивенс, Рейлан — вымышленный персонаж, созданный американским писателем и сценаристом Элмором Леонардом.